

Délice 

Un délice peut être un :

 délice d'Argental, un fromage français.
 délice de Bouddha, un plat végétarien asiatique.
 Délice de Bourgogne, un fromage français.
 délice de la Sicalait, un fromage de la Réunion.
 délice de Pommard, un fromage bourguignon.
 délice de Saint-Cyr, un fromage français.
 délice des Moines, un fromage belge.
 Délice du Chalet, un fromage français.

On peut trouver du délice dans :
 
 Amour, délice et extase, un album d'Arthur H
 Isla Délice, une marque commerciale de produits hallal.
 le groupe Délice, un groupe agroalimentaire tunisien

Délices 

Des délices peuvent être :

 Les Délices d'Alexandrine, un livre de Jean Anglade.
 Les Délices de Nina, un film britannique.
 Les Délices de Tokyo, un film et un roman 
 les délices d'Hardenpont, une variété de poire.
 Les Délices du Pays de Liège, un livre du dix-huitième siècle.

On peut trouver des délices dans : 

 Le Jardin des délices, un triptyque  de Jérôme Bosch.
 le parc des Délices, un parc suisse.
 une station du métro de Lausanne.
 Turkish Délices, un film de Paul Verhoeven
 Au Café des délices, une chanson de Patrick Bruel
 le Café des Délices, un café tunisien
 Amour, Délices et Golf, un film de 1953 de Norman Taurog
 Amours, Délices et Orgues, un film de 1946 d'André Berthomieu

Delice 
Delice est une ville turque.